Waterloo Warriors est un club sportif de football américain basé à Waterloo en Belgique.

L'équipe évolue en 2019 au sein de la  division nationale, celle-ci étant composée de  francophones et de  flamandes. L'équipe fait partie de la Ligue francophone de football américain.

Histoire 
Fondé en 2011, le nom est celui inspiré par l'équipe sportive universitaire canadienne des .

Palmarès 
2015 : Demi-Finaliste

2016 : Demi-Finaliste

2017 :  en LFFA,  en BAFL, ½ finaliste (battu 6-62 par Brussels Black Angels)

2018 :  en LFFA,  en BAFL, relégué en Division 2 nationale

2019 : Division 2 nationale

Références 

Club de football américain en Belgique
Club sportif fondé en 2011
Club sportif dans la province du Brabant wallon
Sport à Waterloo